Ízek, imák, szerelmek, Elizabeth Gilbert regénye
Ízek, imák, szerelmek, amerikai romantikus dráma Elizabeth Gilbert regénye alapján